Le tournoi de clôture de la saison 2018 du Championnat d'Haïti de football, est le second tournoi saisonnier de la vingt-huitième édition de la première division à Haïti. Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique, où elles s’affrontent une seule fois. Les six premiers disputent ensuite la phase finale, à élimination directe par matchs aller-retour. À l'issue du tournoi, les trois derniers du classement cumulé 2018 sont relégués et remplacés par les trois meilleures équipes de deuxième division.

C'est le Don Bosco FC qui remporte le tournoi en battant l'Arcahaie FC par deux buts à un en match d'appui, après une finale aller-retour marquée par une égalité parfaite (deux fois 0-0). Il s'agit du cinquième titre de champion d'Haïti de l'histoire du Don Bosco FC.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Phase finale 

* La finale retour est interrompue en raison du manque d'éclairage alors que la séance de tirs au but était à égalité parfaite (5 partout). Un match d'appui est programmé le  sur terrain neutre afin de désigner le champion du tournoi de clôture.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Haïti de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Haïti de football
Haïti
2018 en Haïti